Peschke ist der Familienname folgender Personen:

 Alwin Peschke (1869–1929), deutscher Komponist, Musiker und Kapellmeister
Andreas Peschke (* 1969), deutscher Diplomat
 Anton Peschke (* 1946), österreichischer Kameramann
 Carl Peschke (1853–1907), deutscher Politiker (SPD) und Unternehmer
 Christel Peschke (1938–2020), deutsche Schauspielerin
 Christian Peschke (1946–2017), deutscher Bildhauer und Maler
 Eckhardt Peschke (1934–2019), deutscher Fußballspieler
 Erhard Peschke (1907–1996), deutscher Theologe
 Gisela Peschke (1942–1993), deutsche Malerin und Bühnenbildnerin

 Heiko Peschke (* 1963), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Heinz Peschke (1936–2018), deutscher Agrarwissenschaftler

 Květa Peschke (* 1975), tschechische Tennisspielerin
 Michael Peschke (1959–2011), deutscher Schriftsteller und Journalist

 Raimund Peschke (* 1967), deutscher Eishockeyspieler
 Robert Peschke (1827–1909), deutscher Ingenieur und Verbandsfunktionär
 Rudolf Peschke (1895–1972), Maler und Grafiker
 Sina Peschke (* 1967), deutsche Radiomoderatorin
 Susanne Peschke-Schmutzer (1911–1991), österreichische Künstlerin
 Valeska Peschke (* 1966), deutsche Künstlerin
 Volker Peschke (* 1950), deutscher Fußballspieler
 Walter Peschke (1893–1952), deutscher Baubeamter

Siehe auch:
 Päschke
 Peschek
 Peschken
 Peschka